Geismühle steht für:

 Geismühle, eine Windmühle zwischen Krefeld und Meerbusch
 Geismühle (Gappenach), Ortsteil der Ortsgemeinde Gappenach, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Geismühle (Geisa), denkmalgeschützte Wassermühle in Geisa, Wartburgkreis, Thüringen
 Geismühle (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern 

Siehe auch:
 Gaismühle